Cantharellula — рід грибів родини Tricholomataceae. Назва вперше опублікована 1936 року.

Класифікація 
До роду Cantharellula відносять 19 видів:

Примітки

Джерела 
 Singer, R. 1936. Notes sur quelques Basidiomycetes. II. Revue de Mycologie. 1:279-293 - P.281

Роди грибів
Трихоломові